Branchini – cognome italiano
 Fausto Branchini – bassista italiano
 Paolo Branchini – fisico italiano
 Umberto Branchini – imprenditore italiano